Сергей Николаевич Маркин (, , РСФСР, СССР — , , Российская Федерация) — советский партийный и государственный деятель, председатель Совета Министров Якутской АССР (1979—1989).

Биография 
В 1948 г. окончил Иркутский горно-металлургический институт, в 1974 г. — Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

 1948—1949 гг. — начальник участка, технический руководитель рудника «Флагопитовый» Алданского рудоуправления треста «Союзслюда» Якутской АССР,
 1949—1950 гг. — заведующий горными работами рудника «Эмельджак» Алданского рудоуправления треста «Союзслюда» Министерства строительства промышленных материалов СССР,
 1950—1951 гг. — начальник участка Эмельджакского рудоуправления треста «Алданслюда» МВД СССР,
 1951—1955 гг. — начальник производственно-технического отдела Эмельджакского рудоуправления треста «Алданслюда»,
 1955—1958 гг. — заведующий промышленно-транспортным отделом Алданского райкома КПСС,
 1958—1959 гг. — второй секретарь Алданского райкома КПСС,
 1959—1962 гг. — первый секретарь Алданского райкома КПСС,
 1962—1966 гг. — заведующий промышленным отделом Якутского обкома КПСС,
 1966—1970 гг. — первый секретарь Якутского горкома КПСС,
 1970—1977 гг. — председатель Якутского областного совета профессиональных союзов,
 1977—1979 гг. — второй секретарь Якутского обкома КПСС,
 1979—1989 гг. — председатель Совета Министров Якутской АССР. Уделял значительное внимание развитию алмазной, золотодобывающей, угольной и энергетической отраслей промышленности.

Избирался членом Якутского обкома КПСС (1960—1990); членом бюро Якутского обкома КПСС (1966—1989); депутатом Верховного Совета РСФСР 10—11 созывов; депутатом Верховного Совета Якутской АССР 5—11 созывов; делегатом XXIII—XXVII съездов КПСС, XIX Всесоюзной партийной конференции (1988); делегатом XIV съезда профсоюзов и членом ВЦСПС (1972).

Находясь на пенсии, проживал в Москве. Был одним из учредителей ЗАО «Север», активно участвовал в общественной жизни якутской общины столичного региона.

В 2011 году, накануне его 85-летия одному из добытых алмазов компания «АЛРОСА» присвоила имя — «Сергей Маркин», в знак уважения заслуг перед Якутией.

Награды и звания 
Был награждён тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почёта» и медалями СССР, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Имел звание «Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР». В 2002 г. был награждён орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда» (2002).

Почётный гражданин г. Якутска (1995).

Примечания

Источники 
 https://web.archive.org/web/20140308085234/http://www.jewellernet.ru/news/r8/72962/
 http://www.1sn.ru/96504.html

Главы правительства Якутской АССР
Депутаты Верховного Совета Якутской АССР
Заслуженные работники народного хозяйства Якутской АССР
Почётные граждане Якутска
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Первые секретари Якутского горкома КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Вторые секретари Якутского обкома КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС